Il doppio del torneo di tennis Montauban Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gabrio Castrichella e Daniele Musa che hanno battuto in finale Lars Rehmann e Attila Sávolt 7-6, 2-6, 7-6.

Teste di serie 

 Clinton Ferreira /  Rogier Wassen (primo turno)
 Carlos Martinez-Comet /  Eduardo Nicolas-Espin (primo turno)

 Guillaume Marx /  Olivier Morel (quarti di finale)
 Francisco Costa /  Gouichi Motomura (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 1997